Алекса́ндр Миха́йлович Ко́лесов (1922-1978) — старший сержант Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1943).

Биография 
Александр Колесов родился 4 сентября 1922 года в деревне Круглица (ныне — Пошехонский район Ярославской области). После окончания начальной школы работал механизатором. В 1941 году Колесов был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. С июня 1942 года — на фронтах Великой Отечественной войны. К сентябрю 1943 года красноармеец Александр Колесов был разведчиком 178-й танковой бригады 10-го танкового корпуса 40-й армии Воронежского фронта. Отличился во время битвы за Днепр.

В ночь с 23 на 24 сентября 1943 года Колесов, находясь в составе ударного отряда, переправился через Днепр к югу от Киева и принял активное участие в наведении переправы через реку и переходу по ней на западный берег всей бригады.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 октября 1943 года красноармеец Александр Колесов был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Был также награждён орденами Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, Славы 3-й степени и рядом медалей.

В 1945—1946 годах обучался в Горьковском военно-политическом училище. В 1946 году в звании старшего сержанта Колесов был демобилизован. В 1946—1948 годах работал на сплавном участке в Вологодской области.

С 1948 года проживал в посёлке Лоймола Суоярвского района Карельской АССР, работал бульдозеристом в леспромхозе.

Скончался 3 мая 1978 года. Похоронен в посёлке Лоймола, где в его часть названа улица.

Примечания

Литература 
 
 Герои-освободители Черкасщины. 2-е изд., доп., испр, Днепропетровск, 1980./стр.33-39.
 Карелия: энциклопедия: в 3 т. / гл. ред. А. Ф. Титов. Т. 2: К — П. — Петрозаводск: ИД «ПетроПресс», 2009. — С. 72-464 с.: ил., карт. ISBN 978-5-8430-0125-4 (т. 2)

Ссылки 
 Могила Героя Советского Союза А. М. Колесова

Танкисты СССР
Танкисты Великой Отечественной войны
Участники битвы за Днепр
Похороненные в Суоярвском районе